qup – codice ISO 639-3 della lingua quechua del Pastaza meridionale